Résultats détaillés de l’édition 1937 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 18 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
19 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1937
France
France
Sport en France en 1937
Sport en mai 1937